Zambia deltog med en trupp i de olympiska sommarspelen 1988, men ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.

Boxning

Lätt flugvikt
 Thomas Chisenga
 Första omgången – stod över
 Andra omgången – besegrade Liu Hsin Hu (Taiwan), 4:1
 Tredje omgången – förlorade mot Mahjoub Mjirich (Marocko), 0:5

Fotboll

Gruppspel

Slutspel

Referenser

1988 i Zambia
Nationer i olympiska sommarspelen 1988
1988